David L. Rabinowitz
 Harry Rabinowitz
 Paul Rabinowitz (1939), professor de matemàtiques de l'Edward Burr Van Vleck i professor d'investigació Vilas de la Universitat de Wisconsin